Die Saison 2018/19 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft wurde vom 24. November 2018 bis zum 9. Juni 2019 ausgetragen. Nach der Aufstockung in der Vorsaison, nahmen in dieser Saison erstmals vierzehn Mannschaften teil. Meister wurde Brikama United, während der Titelverteidiger Gamtel FC den fünften Platz belegen konnte. Absteigen mussten Samger FC und PSV Wellingara.

Tabelle

Weblinks 
 

201819
Fußballsaison 2018/19